Морович () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2164 жителя (по переписи населения 1991 года — 2105 жителей).

Демография 
В селе Морович, по переписи 2002 года проживали 1707 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 39,4 лет (38,2 года у мужчин и 40,6 года у женщин). В селе есть 722 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,99.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины